Francisco Eraso puede referirse a:
Francisco de Eraso, secretario de Carlos V y Felipe II.
Francisco de Eraso y Pacheco o Francisco de Eraso Pacheco y Carrillo, primer conde de Humanes, nieto del anterior.
Francisco de Eraso y Arteaga, militar y escritor español del siglo XVII.
Francisco Benito Eraso, militar español de la Guerra de la Independencia.
Francisco Gallego Eraso, Patxi, ajedrecista español (1959-).